Détonation est un festival de musique annuel se déroulant à Besançon, en France.

Historique
La première édition a lieu en 2013.

Détonation
Culture dans le Doubs
Manifestation culturelle à Besançon